Sirindhorn bezeichnet:

 Amphoe Sirindhorn, einen thailändischen Landkreis
 Maha Chakri Sirindhorn (* 1955), thailändische Kronprinzessin
 Prinzessin-Sirindhorn-Stadion, ein Stadion in Si Racha, Thailand
 Sirindhorn International Institute of Technology, eine Technische Universität in Pathum Thani, Thailand
 Sirindhorn-Staudamm, ein Staudamm in der thailändischen Provinz Ubon Ratchathani